Rohrberg (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Rohrberg (Eichsfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Rohrberg (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol